Dit artikel geeft een overzicht van FC Barcelona in het seizoen 1986/87, waarin de club vicekampioen werd.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 1986-1987 deelnam.

Uitrustingen
Sportmerk: Meyba

Transfers

Zomer

Primera División

Eindstand

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Copa del Rey

Wedstrijden

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen

Afbeeldingen

1986
Barcelona